Bangladesh
 Islampur – sottodistretto (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Jamalpur, divisione di Mymensingh
 India
 Islampur – città dello stato del Bengala Occidentale
 Islampur – città dello stato di Bihar